Ulica Jana z Kolna w Gdańsku
 Ulica Jana z Kolna w Gdyni

Jana z Kolna